Pogo’s Empire — независимый лейбл звукозаписи со штаб-квартирой в столице Австрии Вене, основанный в 2016 году.

История 
Основателем лейбла является австрийский рок-музыкант Доминик Влазны, более известный под сценическим псевдонимом Марко Пого. Дистрибуция фонограмм осуществляется в Австрии, Германии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге.

Первый релиз лейбла, альбом группы Turbobier под названием Das Neue Festament, выпущенный 27 января 2017 года, занял 1-е место в австрийских национальных музыкальных чартах.

Примечания 

Лейблы звукозаписи Австрии